

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 6 podstawowych 
 Maciejów – część miasta Zabrze
 Maciejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana 
 Maciejów – część wsi Nowy Gaj w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Maciejów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Maciejów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Maciejów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów 
 Maciejów – kolonia wsi Starawieś  w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw
 Maciejów – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork 
 Maciejów – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno

Miejscowość na Ukrainie 
 Maciejów (ukr. Луків) – osiedle typu miejskiego, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim

Inne 
 Maciejów – przystanek kolejowy zlikwidowanej w 1986 roku linii Krotoszyńskiej Kolei Dojazdowej
 Maciejów – stacja kolejowa w Maciejowie, w obwodzie wołyńskim, na Ukrainie
 Maciejów – dawna gmina

Zobacz też 
 Nowy Maciejów, Stary Maciejów, Maciejowice